KVX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Lyangasodv, Kirov, Russia